Пола:

Топоним
 Пола́ — река в Тверской и Новгородской области
 Пола́ — посёлок в Новгородской области
 По́ла — итальянское название порта Пула в Хорватии

Другое
 Пола (1932) — тяжелый крейсер Королевского Итальянского флота
 Пола́ — деталь одежды
 Пола́ — топографический участок шкуры животного

См. также 
 Поло (значения)
 Pola
 Pola X
 POLA